Peek-a-boo oder Peekaboo steht für:
 Spiel für Kleinkinder, Kuckuckspiel, siehe Guck-guck-Spiel
 Peek-a-boo (Band), niedersächsische Musikgruppe (1995–2001)
 Peek-a-boo-Boxstil, Kampfsportart